Ова бопомофо табела је потпун списак свих џујин/бопомофо слогова кориштени у стандардном мандаринском језику. Сваки слог у ћелији се састоји од приступ слога (колоне) и финала (редови).

Финали су подређени у групама  и .  

 и  групације означавају комбинације оних финала са финалима из групе .
Празна ћелија показује да одговарајући слог не постоји у стандардном мандаринском језику.

Напомињемо да ова табела показује могуће комбинације иницијале и финале у стандардном мандаринском језику, али не показује тонове, које су једнако важни за правилан изговор кинеског. Иако нека комбинација почетника-финала имаје неке слогове које користе свако од 5 различитих тонова, већина не. Неки користе само један тон.

Еквивалентни пинјин иницијали и финали су на листи поред њихових бопомофо почетника и финала. Бопомофо исписи у овој страници може се такође упоредити са слоговима који користе романизацију пинјин фонетског система у страници: пинјин табела.

Кинески језик